Графство може да се отнася за:
 Графство, владение на граф
 Териториална единица в някои страни
 Графство (Англия)
 Графство (Шотландия)
 Графство (Ирландия)
 Графство (Средна земя), област във фантастичния свят на Дж. Р. Р. Толкин

Вижте също 
 Окръг – за териториалната единица в Съединените щати